Giesing (München), een stadsdeel in München
Giesing (metrostation), een station van de metro van München